Название «Стоунволл» / «Стоунуолл» / «Стонуолл» () может подразумевать:
 Стоунволлские бунты — переломный этап в американском ЛГБТ-движении.
 Стоунволл-инн — гей-бар, место событий стоунволлских бунтов.
 «Стоунволл» — экранизация 1995 года.
 «Стоунволл» — экранизация 2015 года.
 «Стоунволлское восстание» — документальный фильм 2010 года.
 Stonewall Book Award — книжная премия, названная в честь Стоунволлских восстаний.
 Стонуолл — город в штате Луизиана в США.
 Стонуолл — город в канадской провинции Манитоба.
 Стонуолл — город в штате Оклахома в США.
 Стонуолл — город в штате Северная Каролина в США.
 Стонуолл — округ в штате Техас в США.